А лига Литваније је највише фудбалско такмичење у Литванији. Лига је настала 2001. Њом управља Фудбалски савез Литваније.

Састав лиге у сезони 2022.

A лига Литваније у фудбалу (2022) 
 A лига 2022.

А лига 2018.

Учинак по сезонама

Успешност клубова

УЕФА ранг листа 
Стање на дан 28. мај 2015.
 39  Прва лига Црне Горе
 40  Суперлига Албаније
 41  Прва лига Литваније
 42  Прва лига Македоније
 43  Премијер лига Ирске
 Цела листа

Види још 
 Прва лига Литваније у фудбалу
 Куп Литваније

Спољашње везе 
 РСССФ

Литванија
Фудбал у Литванији